Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Лиге Европы УЕФА 2021/2022 годов минимум один матч (не считая квалификационный раунд).

Курсивом выделены футболисты, отзаявленные по ходу сезона.

Группа A

«Олимпик» (Лион) 

* В матче 1-го тура «Рейнджерс» – «Лион» мяч в свои ворота забил Джеймс Тавернье.

В матче 6-го тура «Лион» – «Рейнджерс» мяч в свои ворота забил Калвин Бэсси.

«Рейнджерс» (Глазго) 

* В первом матче 1/16 финала «Боруссия» – «Рейнджерс» мяч в свои ворота забил Дан-Аксель Загаду.

«Спарта» (Прага)

«Брённбю» (Брённбю) 

* В матче 4-го тура «Брённбю» – «Рейнджерс» мяч в свои ворота забил Леон Балогун.

Группа B

«Монако» (Монако)

«Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян)

ПСВ (Эйндховен)

«Штурм» (Грац)

Группа C

«Спартак» (Москва) 

* «Спартак» был отстранён от участия в Лиге Европы и не смог продолжить выступление в плей-офф, получив техническое поражение в обоих матчах 1/8 финала с «РБ Лейпциг», который автоматически прошёл в 1/4 финала.

«Наполи» (Неаполь)

«Лестер Сити» (Лестер)

«Легия» (Варшава)

Группа D

«Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне)

«Олимпиакос» (Пирей)

«Фенербахче» (Стамбул)

«Антверпен» (Антверпен)

Группа E

«Галатасарай» (Стамбул) 

* В матче 1-го тура «Галатасарай» – «Лацио» мяч в свои ворота забил Томас Стракоша.

В матче 5-го тура «Галатасарай» – «Марсель» мяч в свои ворота забил Дуе Чалета-Цар.

«Лацио» (Рим)

«Олимпик» (Марсель)

«Локомотив» (Москва)

Группа F

«Црвена Звезда» (Белград)

«Брага» (Брага)

«Мидтьюлланн» (Хернинг) 

* В матче 4-го тура «Црвена Звезда» – «Мидтьюлланн» мяч в свои ворота забил Гуелор Канга.

«Лудогорец» (Разград)

Группа G

«Байер 04» (Леверкузен)

«Бетис» (Севилья) 

* В матче 2-го тура «Ференцварош» — «Бетис» мяч в свои ворота забил Генри Уинго.

В матче 6-го тура «Селтик» — «Бетис» мяч в свои ворота забил Скотт Бейн.

«Селтик» (Глазго) 

* В матче 3-го тура «Селтик» — «Ференцварош» мяч в свои ворота забил Балинт Вечеи.

«Ференцварош» (Будапешт) 

* В матче 4-го тура «Ференцварош» — «Селтик» мяч в свои ворота забил Йосип Юранович.

Группа H

«Вест Хэм Юнайтед» (Стратфорд)

«Динамо» (Загреб)

«Рапид» (Вена)

«Генк» (Генк) 

* В матче 4-го тура «Генк» — «Вест Хэм» мяч в свои ворота забил Томаш Соучек.

Клубы Лиги Чемпионов
Команды, занявшие третьи места в своих группах в Лиге Чемпионов 2021/2022, попали в стыковые матчи плей-офф Лиги Европы. Ниже приведён список футболистов этих клубов, сыгравших за основной состав команды в плей-офф Лиги Европы 2021/2022 годов минимум один матч.

«РБ Лейпциг» (Лейпциг) 

* В матче 1/4финала «Лейпциг» — «Аталанта» мяч в свои ворота забил Давиде Дзаппакоста.

«Аталанта» (Бергамо)

«Барселона» (Барселона)

«Севилья» (Севилья)

«Порту» (Порту)

«Шериф» (Тирасполь)

«Зенит» (Санкт-Петербург)

«Боруссия» (Дортмунд)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Лиги Европы УЕФА
 Статистика команд на сайте Чемпионат.com: Команды — Турнирная таблица — Плей-офф 

 
Футбол в Европе в 2021 году
Футбол в Европе в 2022 году
состав